

Sigle 
 Taekwondo  – un'arte marziale coreana

Codici 
 TKD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Takoradi (Ghana)